SBE pode significar:
Sociedade Brasileira de Espeleologia
Sociedade Brasileira de Eubiose

Desambiguação